Лы́сиков — русская фамилия. Известные носители:
 Лысиков, Александр Иванович (род. 1954) — российский педагог, Народный учитель России.
 Лысиков, Алексей Борисович (1957—2016) — российский музыкант, автор-исполнитель.
 
 Лысиков Борис Анатольевич — российский театральный художник, Заслуженный художник России (2002).
 Лысиков, Владимир Иванович (1922—1982) — участник Великой отечественной пойны, полный кавалер ордена Славы.

Примечания